Bradford County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 Bradford County (Florida) – okres státu Florida
 Bradford County (Pensylvánie) – okres státu Pensylvánie